Běžný může být:

 Běžný letopočet
 Běžný metr
 Běžný účet

Externí odkazy